Contea di Calhoun o Calhoun County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:

Contea di Calhoun – Alabama
Contea di Calhoun – Arkansas
Contea di Calhoun – Carolina del Sud
Contea di Calhoun – Florida
Contea di Calhoun – Georgia
Contea di Calhoun – Illinois
Contea di Calhoun – Iowa
Contea di Calhoun – Michigan
Contea di Calhoun – Mississippi
Contea di Calhoun – Texas
Contea di Calhoun – Virginia Occidentale